La nazionale di pallavolo femminile delle Seychelles è una squadra africana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo delle Seychelles ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica delle Seychelles.

Risultati

Campionato africano

Giochi panafricani

Giochi delle Isole dell'Oceano Indiano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo maschile delle Seychelles